Evropsko prvenstvo v košarki 2013 (uradno EuroBasket 2013) je bilo 38. evropsko prvenstvo v košarki, ki je med 5. in 22. septembrom 2013 potekalo v Sloveniji. To je za samostojno Slovenijo prvo evropsko prvenstvo v košarki, je pa leta 1970 Jugoslavija gostila svetovno prvenstvo v košarki, tedaj je sklepni del turnirja potekal v Hali Tivoli.

FIBA Evropa je odločitev o izbiri prizorišča uradno sprejela na zasedanju 5. decembra 2010 v Münchnu. 28. avgusta 2012 je bilo uradno naznanjeno, da bo prvi del tekmovanja potekal v Celju, Ljubljani, Kopru in na Jesenicah, ker Novo mesto in Ptuj nista izpolnila pogojev, čeprav je bilo pred tem, 24. marca 2011, uradno naznanjeno, da bo prvi del tekmovanja potekal v Novem mestu, Jesenicah, Kopru in Ptuju. Prizorišče sklepnega dela turnirja je bila Arena Stožice. 

Sodelovalo je štiriindvajset reprezentanc, skupno je bilo na sporedu 90 tekem: v predtekmovanju 60, v drugem delu 18 in v zaključnem delu 12 tekem. Naslov prvaka je osvojila francoska košarkarska reprezentanca, slovenska reprezentanca pa je po porazu v četrtfinalu osvojila končno peto mesto.

Prizorišča

Kvalificirane reprezentance

Žreb
Žreb je potekal 18. novembra 2012 v Postojnski jami.

Predtekmovanje

Skupina A 

|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 403 || 344 || +59 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 378 || 352 || +26 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 344 || 370 || -26 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 360 || 396 || -36 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 390 || 396 || -6 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 364 || 380 || -16 || 6
|}

Skupina B 

|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 371 || 366 || +5 || 8
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 365 || 360 || +5 || 8
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 347 || 337 || +10 || 8
|-
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 358 || 359 || -1 || 8
|-
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 376 || 382 || -6 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 356 || 369 || -13 || 6
|}

Skupina C 

|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 369 || 269 || +100 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 337 || 341 || -4 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 347 || 344 || +3 || 8
|-
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 316 || 339 || -23 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 366 || 394 || -28 || 6
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 329 || 377 || -48 || 6
|}

Skupina D 

|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 5 || 0 || 391 || 339 || +52 || 10
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 358 || 337 || +21 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 392 || 350 || +42 || 8
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 345 || 391 || -46 || 6
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 355 || 398 || -43 || 6
|-
|align=left|
| 4 || 1 || 4 || 347 || 400 || -26 || 6
|}

Drugi del
Skupini bosta sestavljeni iz najboljših treh na lestvici iz vseh skupin A, B, C and D. Ekipe, ki prihajajo iz iste skupine, ne bodo igrale med seboj. 

Najboljše štiri ekipe iz vsake skupine napredujejo v četrfinale.

Skupina E

|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 371 || 333 || +38 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 355 || 314 || +41 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 388 || 380 || +8 || 8
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 325 || 364 || -39 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 318 || 358 || -40 || 6
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 362 || 360 || +2 || 6
|}

Skupina F

|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 4 || 1 || 371 || 361 || +11 || 9
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 385 || 379 || +6 || 8
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 3 || 2 || 374 || 357 || +17 || 8
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 375 || 339 || +36 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 2 || 3 || 341 || 385 || -44 || 7
|-
|align=left|
| 5 || 1 || 4 || 381 || 407 || -26 || 6

|}

Zaključni del

Tekmovanje za 5. mesto

Četrtfinale

Razvrstitev od 5–8

Polfinale

Tekma za 7. mesto

Tekma za 5. mesto

Tekma za 3. mesto

Finale

Končna uvrstitev

Prva peterka prvenstva 

Ekipo prvenstva po izboru Fibe sestavljajo:

 organizator:  Tony Parker (MVP)
 branilec:  Goran Dragić
 krilo:  Bojan Bogdanović
 krilni center:  Linas Kleiza
 center:  Marc Gasol

Ogled tekem 

Predtekmovanje je na vseh tekmah obiskalo skupaj 155.336 gledalcev od 322.500 možnih ali 48,2 %. Povprečen obisk vseh prizorišč na posamično tekmo je znašal 2550 gledalcev. Po istem številu tekem v predtekmovanju je bil obisk boljši od obiska prvenstva leta 2011 v Litvi za skoraj 20.000 gledalcev.

TV pravice 
EuroBasket 2013 je prenašalo rekordnih 167 držav po vsem svetu (prejšnji rekord je bil 162 držav).

Sklici in opombe

Zunanje povezave

 

2013
Športne prireditve v Sloveniji
2013 v športu
2013 v Sloveniji